East of Eden – gruppo musicale rock progressivo
 La valle dell'Eden (East of Eden) – miniserie televisiva
 La valle dell'Eden (East of Eden) – romanzo di John Steinbeck del 1952